Hell: The Sequel () — дебютный мини-альбом американской рэп-группы Bad Meets Evil, выпущенный 14 июня 2011 года на лейбле Shady Records под дистрибьюторством Interscope Records. Альбом дебютировал на верхней строчке Billboard 200 с проданными 171 000 экземпляров.

Информация 
Дуэт Bad Meets Evil ранее появился на альбоме Eminem’а — The Slim Shady LP в песне «Bad Meets Evil», последней работой группы перед распадом стал сингл под названием «Nuttin’ to Do», выпущенный в 1999 году.

Запись 
Песни «Echo» и «Living Proof» просочились в интернет в ноябре 2010 года.

3 мая был выпущен первый официальный сингл под названием «Fast Lane», продюсеры: Supa Dups и сам Eminem. Особыми отзываются о EP гости с альбома, которыми являются группа Slaughterhouse и певец Bruno Mars. Эти песни были подтверждены после появления новости о выпуске EP:

 «Echo» (совместно с Liz Rodriguez; продюсер DJ Khalil)
 «Living Proof»
 «Fast Lane» (продюсеры Supa Dups и Eminem)

В интервью MTV Royce da 5'9" говорил, что два трека, «Echo» и «Living Proof», не будут присутствовать на EP: «Мы на самом деле сделали 11 записей, две из них утекли в интернет, поэтому на альбоме будет девять треков».

25 мая 2011 года стал известен список композиций.

Синглы 
Первый сингл — «Fast Lane», был выпущен 3 мая 2011 года. Музыкальное видео, режиссёром которого являлся Джеймс Лэрис, было представлено 8 июня 2011 года на официальном сайте группы и на сайте VEVO. Вместе с «Lighters», впервые песня была исполнена на фестивале Bonnaroo Music & Arts Festival 2011. По мнению многих, выступление Bad Meets Evil оказалось «изюминкой» фестиваля.

Второй сингл — «Lighters» был запущен на радио Top 40/Mainstream 5 июля 2011 года. В записи принял участие певец Bruno Mars, исполнивший припев песни. «Lighters» дебютировала на пятой строчке чарта Billboard Hot 100. Режиссёром клипа выступил Рич Ли, который ранее снял клип к синглу «Not Afraid». Клип был предоставлен на VEVO 22 августа 2011 года.

Оценки критиков 
Hell: The Sequel получил положительные оценки от критиков. 411mania дало EP 9,5 из 10 звёзд. По словам рецензента Билла Ваннопа, совместному альбому Kanye West и Jay-Z Watch the Throne будет очень трудно конкурировать с Hell: The Sequel. EP получил оценку B+ от Кайла Андерсона из Entertainment Weekly, оценка была поставлена в основном благодаря тому, как Eminem исполнил песни, называя это «напоминание миру», и что Eminem — один из самых лучших ныне живущих рэперов. Хотя Андерсону мини-альбом не так сильно понравился как Recovery. Андерсон также назвал Royce da 5’9" «лирическим зверем» а редактор журнала XXL Карл Чери дал положительную оценка 4 из 5 звёзд, оценка была поставлена за лирику и за изменение стиля на EP, также он сказал, что «I’m on Everything» «смешной трек, название проверяет каждые наркотики и бренды спиртных напитков», в то время, как «Lighters» назван «типичным порочным лирическим нападением». Allmusic дал альбому 3,5 из 5 звёзд в пользу совершенствованию рэперского образа Ройса. Журнал Billboard также дал положительную оценку, прокомментировав, что «Fast Lane» и «Lighters» были моментами EP. Чад Грисчоу из IGN Entertainment дал альбому оценку в 8 из 10 звёзд. В общей сложности Hell: The Sequel получил 72/100 звёзд.

Продажи 
В первую неделю продано 171 000 экземпляров, таким образом Hell: The Sequel дебютировал на первой строчке чарта Billboard, а за две недели было продано 234 000. В Canadian Albums Chart альбом также дебютировал на 1-й строчке с проданными в первую неделю 21 000 экземпляров. Таким образом, Eminem — первый исполнитель за пять лет, который смог выпустить два альбома, занявших первые места в 12-месячный период: Hell: The Sequel и Recovery. По состоянию на 17 августа 2011 года, продано 444 000 экземпляров в США и 88 950 в Канаде, где альбом уже получил первую платину.

Список композиций 

Deluxe издание

Примечания:
 со. — сопродюсер, доп. — дополнительный продюсер.

Информация о дополнительных вокалистах:
 в «Fast Lane» припев исполняет Слай Джордан, а продюсеры Дуэйн «Supa Dups» Чин-Куи и Джейсон «JG» Гилберт роль бэк-вокалистов;
 в «Above the Law» и «Take from Me» припев исполняет Кларет Джей;
 в «Echo» припев исполняет Лиз Родригес.

Информация о семплировании:
 «The Reunion» содержит инструментальную вставку из «Bagpipes from Baghdad» Eminem’a;
 «Loud Noises» содержит моменты из фильма «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди»;
 «I’m On Everything» содержит отрывок из комедийного выступления Майка Эппса под названием «Under Rated & Never Faded»;
 «Living Proof» содержит барабанный бит из «Funky Drummer (Parts 1 & 2)» Джеймса Брауна.

Участники записи 
Информация взята из буклета к альбому. Цифры в скобках означают номера композиций.

Альбом был записан и сведён в студии Effigy Studios (Детройт). Дозапись происходила в студиях: Clarus Audio (3), FBT Studios (Детройт; 4-5, 8-10), Isolation Studio (Уэсли-Чепел; 4-5, 7, 9-11), Bangladesh Studios (Атланта; 6), Levcon Studios (Лос-Анджелес; 7), HeadQcourterz Studios Ltd. (Нью-Йорк; 9).

 Eminem — аудиомонтажёр (все)
 Луис Ресто — дополнительный клавишник (1-4, 6-7, 9)
 Джейсон «JG» Гилберт — клавишник (2)
 Дуэйн «Supa Dups» Чин-Куи — программист ударных (2)
 Тони «56» Джексон — клавишник (4-5, 8-10)
 Сэм Бобьен — трубач (9)
 Мэтт Мартинес — тромбонист (9), бас-тромбонист (9)
 Джастин Йозвяк — саксофонист (9)
 Дэнни Тэнненбаум — клавишник (11)
 Эрик Олкок — гитарист (11)
 DJ Khalil — программист ударных (11)
 Rahki — дополнительный программист ударных (11)

 Майк Стрейндж — звукоинженер (все), аудиомонтажёр (все)
 Джоуи Чавес — звукоинженер (3)
 Алекс Мерзин — звукоинженер (4-5, 8-10)
 Asar — звукоинженер (4-5, 7, 9-11)
 Мак Эткисон — звукоинженер (6)
 Ари Левайн — звукоинженер (7)
 Parks — звукоинженер (9)
 Джо Стрейндж — помощник звукоинженера (все)
 Mr. Porter — аудиомонтажёр (4-5, 8-10)

Даты выпусков

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Эминема
Альбомы Shady Records
Мини-альбомы Interscope Records
Альбомы США
Хип-хоп-альбомы
Дебютные мини-альбомы 2011 года
Альбомы на английском языке
Альбомы производства The Smeezingtons
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, спродюсированные DJ Khalil